Arthur Capell kan syfta på:

 Arthur Capell, 1:e baron Capell (1608–1649), engelsk politiker
 Arthur Capell, 1:e earl av Essex (1631–1683), engelsk statsman
 Arthur Capell (1902–1986), australisk lingvist